określenie urządzeń, jako wytrzymałych, które są przeznaczone do pracy ciągłej lub w ciężkich warunkach
 obuwie Draszba produkowane pod marką „HD Heavy Duty”